Insel der Träume steht für

 eine ZDF-Fernsehserie, siehe Insel der Träume (Fernsehserie)
 eine Operette von Joachim von Ostau, siehe Insel der Träume (Operette)